Max Weber puede también referirse a:
 Max Weber (general), oficial del ejército de la Confederación Germánica y más tarde general de brigada del Ejército federal de los Estados Unidos;
 Max Weber (artista), pintor y poeta estadounidense de origen ruso;
 Max Weber (zoólogo), zoólogo, biogeógrafo, y anatomista alemán.